Stroke peut désigner :
 Accident vasculaire cérébral en anglais ;

Musique 

 Stroke 9, un groupe de rock alternatif créé en 1989 à San Francisco ;
 The Strokes, un groupe de rock américain formé à New York en 1998.

Cinéma 
 Stroke, un film américain de Rob Nilsson sorti en 2000 ;
 Stroke, un court métrage néo-zélandais de Christine Jeffs sorti en 1993 ;
 Stroke, un court métrage américain de Liliana A. Maldonado sorti en 2016 ;

Divers 
 One Stroke, technique picturale ;
 Stroke-play, une formule du jeu de golf.
Homonymie de titre